Kasser ist der Familienname folgender Personen: 

 Anton Kasser (* 1963), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Elsbeth Kasser (1910–1992), Schweizer Krankenschwester
 Hans Kasser (1907–1978), Schweizer Fotograf und Redaktor
 Helen Kasser (1913–2000), Schweizer Malerin und Grafikerin 
 Rodolphe Kasser (1927–2013), Schweizer Koptologe